Клара — многозначный термин.

 Клара () — женское личное имя.
 Клара — самка индийского носорога, получившая широкую известность вследствие её 17-летнего путешествия по Европе.
 Клара — астероид, открытый в 1907 году.
 Клара, Роланд (род. 1982) — итальянский лыжник, участник Олимпийских игр в Ванкувере.
 Клара () — ирландский топоним
 Клара — посёлок в Ирландии.
 Клара — железнодорожная станция при посёлке.
 Клара — болото недалеко от посёлка.
 Клара — деревня в Ирландии, находится в графстве Килкенни (провинция Ленстер).
 Замок Клара — один из замков Ирландии, расположенный в графстве Килкенни.